Лос Компадрес има више значења:

 Лос Компадрес, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Компадрес (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Компадрес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Компадрес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Компадрес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Компадрес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Компадрес (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Компадрес, Рестауранте (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Компадрес (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Компадрес, Хуан Антонио Запата Бернал (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Компадрес (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Компадрес (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Компадрес (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Компадрес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Компадрес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Компадрес (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Компадрес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Компадрес (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Компадрес (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Компадрес (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Компадрес (Тускуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Компадрес, Ел Марино (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Компадрес (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Компадрес, Габино Гомез Мендоза (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Компадрес (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Компадрес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Компадрес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Компадрес, Рестауранте (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Компадрес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Компадрес (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Компадрес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Компадрес (Микивана), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Компадрес, Федерико Рекалде Флорес (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Компадрес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Компадрес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Компадрес, Сан Бенито (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Компадрес (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Компадрес (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Компадрес (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Компадрес (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Компадрес (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Компадрес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Компадрес (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику